Identificatie (doorverwijspagina), een aantal termen die te maken hebben met het vaststellen van de identiteit van een persoon
 Legitimiteit (doorverwijspagina), het recht van de heerser om te regeren
 Legitimatiebewijs